En anglais, green room veut dire « salle verte ». Cette expression peut désigner :
 la pièce dans laquelle les acteurs attendent au théâtre ;
 la Green Room, un des salons de la Maison-Blanche ;
 Green Room, un film réalisé par Jeremy Saulnier, sorti en 2015.